Gresham lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Gresham (Missouri)
 Gresham (Nebraska)
 Gresham (Oregon)
 Gresham (Texas)
 Gresham (Wisconsin)

Egyesült Királyság 
 Gresham (Egyesült Királyság)

Egyéb 
 Gresham-palota – palota Budapesten
 Gresham's School – magániskola az egyesült királyságbeli Norfolkban
 Posztnagybányai stílus – a nagybányai hagyományok újjáélesztését szorgalmazó Gresham-körhöz kapcsolódó képzőművészeti stílus